Le championnat d'Europe de basket-ball 1959 s'est disputé à Istanbul en Turquie du 21 au 31 mai 1959.

Lieux de compétitions

Les groupes 

À noter la présence de l'Iran.

Les 17 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B~C~D), de la façon suivante :

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour de classement ( places de 9 à 17 ) 

Celui-ci se déroule en deux phases.

La première phase se déroule sous la forme de deux groupes de quatre dont les deux premiers se disputeront le titre dans un groupe lors de la deuxième phase.

Lors de la deuxième phase, les résultats de la première phase opposant les équipes du même groupe sont conservés.

Première phase

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Deuxième phase

Places de 15 à 17

Places de 12 à 14

Places de 9 à 11

Tour Final ( places de 1 à 8 ) 
Les deux premières équipes de chaque groupe du premier tour sont qualifiées pour ce tour final. Celui-ci se déroule en deux phases.

La première phase se déroule sous la forme de deux groupes de quatre dont les deux premiers se disputeront le titre dans un groupe lors de la deuxième phase.

Lors de la deuxième phase, les résultats de la première phase opposant les équipes du même groupe sont conservés.

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1959
Basket-ball
Basket-ball 1959
Europe 1959
Europe
1959 en Turquie
Sport en mai 1959